Жак Али Харви (; ), настоящее имя — Жак Монтгомери Харви () — турецкий и ямайский легкоатлет, специализирующийся в спринтерском беге. Серебряный призёр чемпионата Европы 2016 года в беге на 100 метров. Чемпион летней Универсиады в беге на 100 метров (2011). Участник летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
Считался одной из восходящих звёзд спринта на Ямайке. По окончании школы перешёл в группу к известному тренеру Стивену Фрэнсису из клуба MVP Track Club. В 2011 году выиграл бег на 100 метров на Универсиаде в китайском Шэньчжэне. Однако после неудачного следующего сезона Жак принял решение переехать во Флориду к тренеру Лэнсу Брауману в надежде улучшить результаты и попасть в главную команду Ямайки на международных соревнованиях.

В 2014 году принял предложение Турецкой федерации лёгкой атлетики выступать за эту страну и уже 25 июля получил паспорт новой родины. Одновременно со сменой гражданства изменилось и его имя, теперь он выходил на старт как Жак Али Харви. Дебют за сборную Турции состоялся на чемпионате мира 2015 года, где он дошёл до полуфинала в беге на 100 метров.

В июне 2016 года установил новый национальный рекорд, впервые в карьере пробежав 100 метров быстрее 10 секунд — 9,92. На чемпионате Европы месяц спустя повторить эти секунды не удалось, но результата 10,07 оказалось достаточно для серебряной медали.

Участвовал в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в трёх дисциплинах, лучшим стало выступление в беге на 100 метров, где Харви занял 10-е место в полуфинале, проиграв 0,02 секунды в борьбе за выход в финал.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Спортивная биография Жака Харви

Бегуны на короткие дистанции Ямайки
Бегуны на короткие дистанции Турции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Средиземноморских игр по лёгкой атлетике